Esistono più comuni francesi con questo nome

Chappes – Allier
Chappes – Ardenne
Chappes – Aube
Chappes – Puy-de-Dôme